

Patronyme 

 Séverin Pineau (?-1619), chirurgien français ;
 Nicolas Pineau (1684-1754), sculpteur et architecte français, inventeur de la rocaille française ;
 Louis Pineau (1842-1921), missionnaire français et vicaire apostolique au Tonkin-Méridional ;
 Isidore Honoré Pineau (1855-1935), général français ;
 Léon Pineau (1861-1965), historien de la littérature et folkloriste français ;
 Christian Pineau (1904-1995), homme politique français ;
 Gilbert Pineau, écrivain, réalisateur et scénariste français ;
 Paul Pineau (1923-2006), coureur cycliste français ;
 Gisèle Pineau (1956-), femme de lettres française ;
 Joëlle Pineau (1974-), chercheuse canadienne en intelligence artificielle ;
 Patrick Pineau (1961- ), comédien français et metteur en scène de théâtre ;
 Franck Pineau (1963- ), coureur cycliste professionnel français ;
 Jérôme Pineau (1980-), coureur cycliste professionnel français ;
 Cédric Pineau (1985-), coureur cycliste professionnel français, fils de Frank ;
 Allison Pineau (1989-), handballeuse française.

Vins 
 Pineau des Charentes, boisson alcoolisée ;
 Pineau d'Aunis, cépage de vigne.

Lien externe 
 

Patronyme vendéen
Patronyme français